Untere Mühle steht für verschiedene Wassermühlen:

 Untere Mühle Bredenbeck
 Untere Mühle (Deidesheim)
 Untere Mühle (Deiningen)
 Untere Mühle (Eppingen)
 Untere Mühle (Illertissen), Siedlungsplatz der Stadt Illertissen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Untere Mühle Krauthausen
 Untere Mühle (Markgröningen)
 Untere Mühle (Nörvenich)
 Untere Mühle (Rüdenhausen), siehe Leyermühle (Rüdenhausen)
 Untere Mühle (Schönau)
 Untere Mühle (Volkach)
 Untere Mühle (Wiesentheid), siehe Freundsmühle

Untere Mühle bezeichnet außerdem:

 Untere Mühle (Greußenheim), Einöde der Gemeinde Greußenheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Untere Mühle (Hofheim in Unterfranken), Einöde der Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Untere Mühle (Iphofen), zwei Einöden im Stadtgebiet von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern:
 Untere Mühle (Iphofen), Einöde in der Stadtteilgemarkung Hellmitzheim
 Untere Mühle oder Schwarzmühle (Iphofen), Einöde auf der Stadtteilgemarkung Mönchsondheim
 Untere Mühle (Königheim), Wohnplatz im Gemeindeteil Gissigheim, Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Untere Mühle (Krautheim), Wohnplatz im Stadtteil Neunstetten von Krautheim, Hohenlohekreis
 Untere Mühle (Mulfingen), Wohnplatz im Gemeindeteil Eberbach von Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Untere Mühle (Niederstetten), Gehöft im Stadtteil Herrenzimmern, Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Untere Mühle (Rohr), ehemaliger und heute im Pfarrdorf Rohr aufgegangener Ortsteil der Gemeinde Rohr, Landkreis Roth, Bayern
 Untere Mühle (Rügland), Weiler der Gemeinde Rügland, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Untermühl
 Untermühle
 Unterste Mühle
 Niedere Mühle